14-й чемпионат мира по бадминтону проходил в 2005 году в Анахайме (Калифорния, США).

Общий медальный зачёт

Медалисты 

2005
2005 год в бадминтоне
Международные спортивные соревнования в Анахайме
Чемпионаты мира в США
Бадминтон в США